Rossmoor (Califòrnia)
 Rossmoor (Maryland)
 Rossmoor (Nova Jersey)